Премія «Сатурн» за найкращий телевізійний серіал — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 1990 році, але була припинена в 2015 році.

Лауреати і номінанти

1990-2000

2001-2010

2011-2015

Посилання 

 Official Site

Сатурн (премія)
Нагороди, засновані 1990